Kura (administració), circumscripció administrativa interior d'una província
 Kura (Sudan), llogaret del Sudan a la província de Darfur al-Janubiyah, al nord del Djebel Marra, que antigament fou capital del sultanat de Darfur
 Riu Kura, riu del Caucas que desaigua a la mar Càspia, després de creuar Geòrgia i l'Azerbaidjan